Azov – città della Russia
 Mar d'Azov – sezione del Mar Nero
 Distretto di Azov – rajon della Russia, nell'Oblast' di Rostov
 Battaglione Azov – reparto militare della Guardia nazionale dell'Ucraina